

Patronymie
Anthony Mosse (1964-), nageur néo-zélandais
George L. Mosse (1918-1999), historien américain d'origine allemande
Kate Mosse (1961), romancière britannique
Martha Mosse (1884-1977), avocate allemande juive et lesbienne qui fut la première femme enseignante de Prusse au quartier général de la police de Berlin. Survivante de la Shoah, elle témoigne aux procès de Nuremberg.
 Violet Mosse (1900), supercentenaire

Peuple 
 Variante orthographique Mossi, peuple burkinabé

Voir aussi
 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme juif